Cet article recense les étoiles situées dans la constellation de l'Éridan, classées par magnitude apparente décroissante.

Liste

Voir aussi

Liens internes 
 Éridan
 Liste d'étoiles par constellation

Sources 

 
 
 
 

Eridan